Kerveguen peut désigner :
Paul Louis Gaultier de Kervéguen, général français né à Brest en 1737.
Gabriel Le Coat de Kerveguen, comte français habitant La Réunion au , faisant partie de la famille Kerveguen.
L'entrepôt Kerveguen, bâtiment de La Réunion nommé d'après ce dernier.
Le kervéguen, monnaie à son nom.
Le Kerveguen, salle de concert à Saint-Pierre.